Bunium trichophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Georg Oscar Drude. Bunium trichophyllum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
trichophyllum